Stara Kapela je lahko:
 Stara Kapela, Brodsko-posavska županija (Hrvaška)
 Stara Kapela, Dubrava (Hrvaška)